15. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się 18 sierpnia 1935 w belgijskiej miejscowości Floreffe. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1930). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1935 w kolarstwie
1935 w Belgii
Kolarstwo w Belgii